Рышард Скробек (; 4 июля 1951, Олесница) — польский шахматист; международный мастер (1978), гроссмейстер ИКЧФ (1990).

Чемпион Польши (1977).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Рышарда Скробека на сайте 365chess.com
 Личная карточка Рышарда Скробека на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Польши